Pampamarca se puede referir a alguno de los siguientes lugares en Perú:
 Pampamarca, uno de los anexos del distrito de Pampamarca en la provincia de La Unión en el departamento de Arequipa.
 Pampamarca, capital del distrito de Pampamarca en la provincia de Canas en el departamento de Cuzco.
 Pampamarca, capital del distrito de Pampamarca en la provincia de Yarowilca, en el departamento de Huánuco.